Comando (canção)
 Comando (informática)
 Comando (programa de televisão)
 Comando de videojogos

Ou ainda:
 Comandos, designação dada a uma tropa de elite pertencente a uma das forças armadas
 Comandos (Exército Português), força de elite do Exército Português

Veja também 
 Commando, filme norte-americano de 1985

Desambiguação